Аарау () — округ у Швейцарії в кантоні Ааргау.
Адміністративний центр — Аарау.

Громади

Примітки 

Округи кантону Ааргау